

Населений пункт 
 Іванець — місто в Хорватії, друге за величиною місто в Вараждинській жупанії після Вараждина.

Іванець (прізвище) 
 Іванець Андрій Валерійович (* 1974) — український історик, публіцист, громадський діяч;
 Іванець Іван (1893-1946) — український художник, редактор, видавець, фотограф;
 Іванець Петро (* 1956) — український поет і журналіст.
 Іванець Сергій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки